Die Saison 2001/02 der  Oberliga Baden-Württemberg war die 24. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die achte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd war der SC Pfullendorf mit zwölf Punkten Vorsprung auf den SV Sandhausen. Den Pfullendorfern gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga.

In die Verbandsligen mussten der VfR Heilbronn, TSG Weinheim, TSF Ditzingen und FC Denzlingen absteigen.

Die Aufsteiger waren der FC Teningen aus der Verbandsliga Südbaden, der FC Nöttingen aus Verbandsliga Baden sowie der SV Bonlanden aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich der SSV Ulm 1846 aus der Verbandsliga Württemberg. Aus der Regionalliga Süd stiegen die Amateure des VfB Stuttgart ab.

Der Torschützenkönig wurde Moritz Hoeft vom 1. FC Pforzheim mit 25 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim, und Südbaden, der SV Linx, setzten sich die Linxer durch und erreichten die zweite Runde. Der SSV Ulm 1846 als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

|}

In der zweiten Runde traf der siegreiche SV Linx auf den SSV Ulm 1846. Die Ulmer setzten sich letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 2001/02 bei kicker.de

2001
Fußballsaison 2001/02